Municipio de Potter puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Potter (condado de Polk, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Polk.
 Municipio de Potter (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Barnes.
 Municipio de Potter (condado de Beaver, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Beaver.
 Municipio de Potter (condado de Centre, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Centre.